Henry Howard ou Henri Howard peut désigner :

pairs
 Henry Howard (1517-1547), comte de Surrey, poète et aristocrate anglais ;
 Henry Howard († 1590),  Howard de Bindon ;
 Henry Howard (1540-1614),  comte de Northampton, fils du poète ;
 Henry Howard (1608-1652),  comte d'Arundel ;
 Henry Howard (1627-1709),  comte de Suffolk ;
 Henry Howard (1628-1684),  de Norfolk ;
 Henry Howard (1655-1701),  de Norfolk ;
 Henry Howard (1670-1718),  de Suffolk ;
 Henry Howard (1694-1758),  de Carlisle ;
 Henry Howard (1686-1757),  de Suffolk ;
 Henry Howard (1706-1745),  de Suffolk ;
 Henry Howard (1739-1779),  de Suffolk ;
 Henry Howard († 1779),  de Suffolk ;
 Henry Howard (1791-1856),  de Norfolk ;
 Henry Howard (1806-1889),  d’Effingham ;
 Henry Howard (1833-1898),  de Suffolk ;
 Henry Howard (1837-1898),  de Effingham ;
 Henry Howard (1866-1927),  de Effingham ;
 Henry Howard (1877-1917),  de Suffolk ;

autres
 Henry Howard, gouverneur républicain du Rhode Island ;
 Henry Howard, maire de Détroit ;
 Henry Howard (1769-1847), peintre britannique ;
 Henry Howard (1802-1875), député britannique ;
 Henry Howard (1818-1884), architecte irlandais en Louisiane, USA.